New Vernon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

* New Vernon (New Jersey)
 New Vernon (New York)
 New Vernon (Pennsylvania)